Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Februar 2010 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die SAP Open sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, zur niedriger dotierten Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale setzte sich Robin Söderling gegen Michail Juschny in zwei Sätzen durch, wobei der Russe beim Stande von 6:4, 2:0 das Spiel verletzungsbedingt aufgeben musste. Es war der erste Turniersieg für Söderling bei einem Turnier der Kategorie World Tour 500 und sein fünfter Titel insgesamt im Einzel. Im Doppel traten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić ihren Titel erfolgreich verteidigen. Im Finale besiegten sie Simon Aspelin und Paul Hanley mit 6:4, 4:6, [10:7].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.150.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.455.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 120 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Rotterdam